Point Breeze ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Point Breeze (Delaware)
 Point Breeze (Louisiana)
 Point Breeze (New Jersey)
 Point Breeze (New York)
 Point Breeze (Allegheny County, Pennsylvania)
 Point Breeze (Fayette County, Pennsylvania)
 Point Breeze (Northumberland County, Pennsylvania)